Od 1999 roku autobusy Solaris Urbino 12 (trzech generacji) i Solaris Urbino 12 CNG (trzeciej generacji) trafiły w sumie do ponad 150 odbiorców na świecie, łącznie w liczbie ponad 2000 sztuk, z czego największa ilość znalazła się w Polsce. Jest to najpopularniejszy model w historii firmy Solaris Bus & Coach. Nieco słabiej sprzedawał się przegubowy model Solaris Urbino 18. Pozostałe autobusy znalazły dotychczas znacznie mniej odbiorców.

Uwagi metodologiczne 
Podstawą utworzenia poniższego wykazu są dane o odbiorcach pojazdów miejskich, w tym modeli Solaris Urbino 12 i Urbino 12 CNG, podawane dość regularnie w serwisie firmy Solaris Bus & Coach. Uzupełniają je dane zbierane przez pasjonatów transportu zbiorowego (serwis „Transport Wroc.Biz”) i marki Solaris (serwis „Solaris Club”).

Najczęściej firma będąca pierwszym odbiorcą danego egzemplarza jest jego jedynym stałym użytkownikiem do końca okresu eksploatacji. Ponieważ jednak zdarza się, że operator w trakcie eksploatacji autobusu ulega zmianie, w poniższej tabeli w trzeciej kolumnie będą podawane dane o aktualnym użytkowniku, a w razie potrzeby w dalszej części kolumny, przedzielone znakiem „/”, będą podawane dane o wcześniejszych użytkownikach, aż do pierwszego odbiorcy włącznie. Jeżeli informacja nie dotyczy wszystkich pojazdów aktualnego operatora, należy w nawiasach podać ich liczbę. Należy zachować kolejność od aktualnego do pierwszego użytkownika czytaną z lewej do prawej strony. Tym samym, by odczytać kolejność stałej (nie testowej) eksploatacji danych autobusów, należy czytać trzecią kolumnę od prawej do lewej.

Solaris Urbino 12 i Urbino 12 CNG na świecie 
Odbiorcy i użytkownicy autobusów Solaris Urbino 12 i Solaris Urbino 12 CNG na świecie.

Uwagi

Zobacz też 
 Solaris Urbino 12
 Solaris Urbino 18 na świecie

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Wykazy eksploatowanych modeli Solaris Urbino 12 i Urbino 12 CNG w serwisie Solaris Club
 Wykaz eksploatowanych modeli Solaris Urbino 12 i Urbino 12 CNG w serwisie Transport.Wroc.Biz

Odbiorcy Solaris Urbino 12